Atelinae — подсемейство паукообразных обезьян. Основное отличие этой группы — длинный хвост хватательного типа, способный выдержать полный вес тела животного.

Представители подсемейства обитают в Южной и Центральной Америке от южной Мексики до центральной Бразилии и Боливии. Это дневные животные, проводящие почти всё время на деревьях. Могут быстро перемещаться в кронах, используя свой длинный цепкий хвост. Это одни из крупнейших приматов Нового Света. Образуют группы, иногда достаточно крупные.

В рационе преимущественно фрукты, семена и листья, причём фрукты составляют до 80 % рациона. Самка приносит приплод раз в два—четыре года. В помёте обычно один детёныш. На некоторые виды охотятся, употребляя их мясо в пищу. Другая угроза популяции — разрушение среды обитания, при этом многие виды находятся на грани исчезновения.

Классификация 
Ныне живущие:
 Род 
 
 
 
 
 
 
 
 Род 
 
 
 Род 
 
 
 
 
 Род 
 

Вымершие:
 Род Stirtonia
 Stirtonia tatacoensis
 Stirtonia victoriae
 Род Protopithecus
 Protopithecus brasiliensis
 Род Caipora
 Caipora bambuiorum
 Род Solimoea
 Solimoea acrensis

Примечания 

Паукообразные обезьяны